

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Dobrzyca – miasto
 Dobrzyca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Dobrzyca – część wsi Skórka w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka
 Dobrzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Dobrzyca – część wsi Rudki w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Administracja 
 Dobrzyca – gmina z siedzibą w Dobrzycy
 Dobrzyca – dawna gmina w województwie koszalińskim
 Dobrzyca – dawna gromada w powiecie koszalińskim
 Dobrzyca – dawna gromada w powiecie pleszewskim

Wody 
 Dobrzyca – jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim
 Dobrzyca – rzeka, dopływ Piławy w woj. zachodniopomorskim
 Dobrzyca – potok, dopływ Radomki
 Dobrzyca – potok, dopływ Raciążnicy